Как минимум пять кораблей Военно-морских сил США носили имя «Йорктаун» в честь Битвы при Йорктауне в ходе Войны за независимость США:
 «Йорктаун» — 16-пушечный шлюп. Спущен на воду в 1840 году, затонул в 1850 году в результате столкновения с рифом вблизи Островов Зелёного Мыса.
 «Йорктаун» — канонерская лодка. Спущена на воду в 1889 году, снята со службы в 1921 году.
 «Йорктаун» (CV-5) — авианосец. Спущен на воду в 1937 году, принимал активное участие во Второй мировой войне. Потоплен в битве за Мидуэй в 1942 году.
 «Йорктаун» (CV-10) — авианосец. Спущен на воду в 1943 году, принимал участие во Второй мировой войне и войне во Вьетнаме. Снят со службы в 1970 году.
 «Йорктаун» (CG-48) — ракетный крейсер. Спущен на воду в 1984 году, снят со службы в 2004 году.